Uryga ist der Familienname folgender Personen:

 Mirosław Uryga (* 1962), polnischer  Radrennfahrer
 Wioletta Uryga (* 1968), polnische Langstreckenläuferin